Pastoriza ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Pastoriza (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Agustín Pastoriza (Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos; * 1996), argentinischer Fußballspieler 
 José Pastoriza (1942–2004), argentinischer Fußballspieler und -trainer